Команда президента Белоруссии — хоккейная команда, созданная А. Г. Лукашенко в 1997 году.

Состав 
Заявка команды на 14-е республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба (сезон 2020-21)

Статистика игр

Примечания 

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Президентство Александра Лукашенко
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании